Il singolare del torneo di tennis Santiago Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Guillermo Cañas che ha battuto in finale Dennis van Scheppingen 4-6, 7-5, 6-3.

Teste di serie 

Assente
 Oliver Gross (primo turno)
 Stefan Koubek (primo turno)
 Franco Squillari (secondo turno)

 Guillermo Cañas (Campione)
 Dennis van Scheppingen (finale)
 John van Lottum (secondo turno)
 Gastón Etlis (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Santiago Challenger 1997